Теннисный чемпионат Дубая 2016 — ежегодный профессиональный теннисный турнир, являющейся частью тура ATP в рамках серии ATP 500 и тура WTA в рамках премьер серии для женщин.

Соревнования проводились на открытых хардовых кортах в Дубае, ОАЭ. Мужчины выявили лучших в 24-й раз, а женщины — в 16-й.

Турнир прошёл с 15 февраля по 27 февраля 2016 года: первую неделю лучшую выявляли женщины, а вторую — мужчины.

Прошлогодние победители:
 мужчины одиночки —  Роджер Федерер
 женщины одиночки —  Симона Халеп
 мужчины пары —  Рохан Бопанна /  Даниэль Нестор
 женщины пары —  Тимея Бабош /  Кристина Младенович

Общая информация 
В мужском одиночном турнире приняли участие три представителя Топ-10. Первым сеянным стал лидер мировой классификации Новак Джокович, а вторым сеяным № 4 в мире Стэн Вавринка. Победитель двух последних розыгрышей и семикратный чемпион турнира Родер Федерер не защищал свой титул из-за травмы колена. Джокович, который побеждал тут четырежды, не смог доиграть турнир и снялся с четвертьфинального матча против Фелисиано Лопеса из-за травмы глаза. Вавринка же в итоге сумел оправдать статус одного из главных фаворитов и впервые победил в Дубае. В решающем матче он обыграл киприота Маркоса Багдатиса. В основном турнире приняли участие два представителя России: Теймураз Габашвили и Михаил Южный, но оба проиграли уже в первом раунде.

Лидерами посева в мужском парном соревновании стали Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу. Фавориты проиграли в четвертьфинале Марку Лопесу и Фелисиано Лопесу. Испанский дуэт далее смог пройти в финал, в котором их обыграли итальянцы Симоне Болелли и Андреас Сеппи, которым и достался титул. Прошлогодние чемпионы Рохан Бопанна и Даниэль Нестор не защищали свой титул, однако оба сыграли на турнире. Бопанна в паре с Флорином Мерджой был посеян под вторым номером, но проиграл уже на старте паре, в которой выступал как раз Нестор совместно с Радеком Штепанеком. Их дуэт в свою очередь проиграл свой следующий мат на стадии четвертьфинала.

Женский одиночный турнир собрал четырёх из десяти представительниц первой десятки. Список возглавила прошлогодняя чемпионка Симона Халеп (№ 3 в мире в тот период). Румынка проиграла свой первый матч на стадии второго раунда сербской теннисистке Ане Иванович. В целом все восемь сеянных теннисисток проиграли свои стартовые матчи: первые четыре номера во втором раунде, а с 5-го по 8-й в первом. В этой ситуации титул смогла выиграть итальянка Сара Эррани, которая в финале оказалась сильнее Барборы Стрыцовой. Эррани стала первым представителем Италии, кому удалось победить в Дубае в любом одиночном разряде. В основном турнире также приняло участие две представительницы России: Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова, но обе проиграли в первом раунде.

Лидеры посева в женском парном соревновании Бетани Маттек-Сандс и Ярослава Шведова проиграли в первом раунде. Прошлогодние чемпионки Тимея Бабош и Кристина Младенович не защищали титул, однако обе сыграли на турнире. В полуфинале они сыграли очно: Младенович в дуэте с Каролин Гарсией под вторым номером посева переиграли Бабош в дуэте с Юлией Гёргес под четвёртым номером посева. Но по итогу титул достался другой команде, которая не имела изначально посева. Пара Чжуан Цзяжун и Дарья Юрак в титульном матече сумели обыграть Гарсию и Младенович.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Стэн Вавринка обыграл  Маркоса Багдатиса со счётом 6-4, 7-6(13).
 Вавринка выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Багдатис сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Симоне Болелли /  Андреас Сеппи обыграли  Марка Лопеса /  Фелисиано Лопеса со счётом 6-2, 3-6, [14-12].
 Болелли выиграл 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сеппи выиграл 1-й парный титул в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Чжуан Цзяжун /  Дарья Юрак обыграли  Каролин Гарсию /  Кристину Младенович со счётом 6-4, 6-4.
 Чжуан выиграла 1-й парный титул и 22-й за карьеру в туре ассоциации.
 Юрак выиграла 1-й парный титул и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Теннисный чемпионат Дубая
 Мировой тур ATP 2016
 WTA Тур 2016
 Мировой Тур ATP 500
 Премьер турнир WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

ОАЭ
Теннис
Февраль 2016 года